Leicestershire & Northants League 1894–95 var den første sæson af den engelske fodboldliga Leicestershire & Northants League. Ligaen havde deltagelse af 10 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Leicester Fosse FC Reserves, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Division One

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Leicestershire Senior League
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895